Cantonul Corbigny este un canton din arondismentul Clamecy, departamentul Nièvre, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Anthien || align="right" | 179 || align="right" | 58800 || align="right" | 58008
|-
| Cervon || align="right" | 608 || align="right" | 58800 || align="right" | 58047
|-
| Chaumot || align="right" | 163 || align="right" | 58800 || align="right" | 58069
|-
| Chitry-les-Mines || align="right" | 239 || align="right" | 58800 || align="right" | 58075
|-
| La Collancelle || align="right" | 170 || align="right" | 58800 || align="right" | 58080
|-
| Corbigny || align="right" | 1 681 || align="right" | 58800 || align="right" | 58083
|-
| Epiry || align="right" | 198 || align="right" | 58800 || align="right" | 58110
|-
| Gâcogne || align="right" | 264 || align="right" | 58140 || align="right" | 58120
|-
| Magny-Lormes || align="right" | 102 || align="right" | 58800 || align="right" | 58153
|-
| Marigny-sur-Yonne || align="right" | 202 || align="right" | 58800 || align="right" | 58159
|-
| Mhère || align="right" | 287 || align="right" | 58140 || align="right" | 58166
|-
| Mouron-sur-Yonne || align="right" | 96 || align="right" | 58800 || align="right" | 58183
|-
| Pazy || align="right" | 320 || align="right" | 58800 || align="right" | 58208
|-
| Sardy-lès-Épiry || align="right" | 148 || align="right" | 58800 || align="right" | 58272
|-
| Vauclaix || align="right" | 116 || align="right" | 58140 || align="right" | 58305
|}
 
 

Cantoane în Nièvre